

Biologia 
 Sangue freddo – termine generico per riferirsi ad un complesso corredo di caratteristiche che determinino la termofisiologia di un animale (o di un organismo in generale):
Ectotermo
Pecilotermo
Bradimetabolico

Letteratura 
 Sangue freddo (Cold Blood) – romanzo di Leo Bruce del 1952
 Sangue freddo (Cold Blood) – romanzo di Lynda La Plante

Musica 
 Sangue freddo – traccia dell'album Chiaro di Loy e Altomare del 1974

Televisione 
 Sangue freddo (Cold Blood) – episodio della quinta stagione di Doctor Who (nuova serie)
 Sangue freddo (Sang-froid) – episodio della ottava stagione de Il commissario Cordier

Pagine correlate 
 A sangue freddo